Il Malonogomentni Klub Nacional, noto a livello internazionale come Nacional Zagreb Futsal Club, è una società croata di calcio a 5 con sede a Zagabria.

Storia
La società è figlia della fusione tra il HMNK Gospić ed il Nacional Zagreb; la prima di queste è stata una delle migliori squadre croate, vincitrice di due campionati e di una coppa nazionale sempre nella stagione 2007-08. Già nella stagione 2005-06 era giunta ad un passo dal titolo, sconfitta nella serie finale dal MNK Split sulla distanza delle tre partite: 3-1 a Spalato, 6-5 per il Gospic in gara2, 3-2 nella gara decisiva per la squadra di Spalato giunta al suo sesto titolo.
La fusione ha destato molto scalpore nel mondo del calcio a 5 croato, provocando le dimissioni del consiglio direttivo del Nacional e la creazione di un club sulle ceneri dello stesso Nacional, chiamato MNK Zagreb 1.

Nella stagione 2008-09 disputa la massima divisione del Campionato croato di calcio a 5, ed è giunto alla fase finale della Coppa UEFA, avendo vinto il suo secondo titolo nazionale al termine della stagione precedente.

Rosa 2007/2008

Palmarès 
Campionati croati: 5
HMNK Gospić 2006-07, 2007-08.
Nacional F.C. 2009-10, 2012-13, 2014-15.
Coppa di Croazia: 3
HMNK Gospić 2007-08.
Nacional F.C. 2008-09, 2009-10.

Collegamenti esterni

M.N.K. Nacional